Annie Lorrain Smith – micologa e lichenologa britannica
 Claude Lorrain – pittore francese
 Clyde Lorrain Cowan – fisico statunitense
 Jean Lorrain – poeta e scrittore francese
 Maurice Lorrain – neurologo francese
 Paul Lorrain – scrittore e religioso britannico